Slabtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Slabtown (Indiana)
 Slabtown (Kentucky)
 Slabtown (Maryland)
 Slabtown (Missouri)
 Slabtown (New Jersey)
 Slabtown (Ohio)
 Slabtown (Pennsylvania)
 Slabtown (Tennessee), aufgegangen in Del Rio (Tennessee), Cocke County
 Slabtown (Virginia)
 Slabtown (West Virginia)
 Slabtown (Wisconsin), im Jefferson County